

Anthroponyme

Prénom 
Jost est un prénom, notamment porté par :
 Jost Amman (1539-1591), un dessinateur, graveur et peintre suisse ;
 Jost Bürgi (1552-1632), un horloger et constructeur d'instruments suisse ;
 Jost Haller, un peintre alsacien du  ;
 Jost Metzler (1909-1975), un militaire allemand ;
 Jost van Cleve (1485-vers 1540/1541), un peintre néerlandais.

Patronyme 

 Adolf Jost (1874-1908), un psychologue autrichien ;
 Alfred Jost (1916-1991), un endocrinologue français, connu pour sa découverte de l'Hormone antimullérienne ;
 Colin Jost (1982-), un humoriste américain ;
 David Jost (1972-), un dj germano-américain ;
 Eugène Jost (1865-1946), un architecte suisse ;
 François Jost (1949-), un professeur des universités en Sciences de l'information et de la communication. ;
 Hans Ulrich Jost (1940-), un historien suisse ;
 Heinrich Jost (1889-1948), typographe et graphiste allemand ;
 Heinz Jost (1904-1964), un SS-Brigadeführer pendant la Seconde Guerre mondiale ; 
 Jeffrey Jost (1948-), un bobeur américain ;
 Jon Jost (1943-), un réalisateur, directeur de la photographie, monteur, scénariste, producteur et compositeur américain.  ;
 Jürgen Jost (1956-), un mathématicien allemand ;
 Léon Jost (1884-1941), un soldat de la Première Guerre mondiale et responsable associatif ;
 Marc Jost, (1974-), un homme politique suisse ;
 Matthieu Jost (1981-), un patineur français de danse sur glace ;
 Res Jost (1918-1990), un physicien suisse ;
 Tyson Jost (1998-), un hockeyeur canadien ;
 Walter Jost (1896-1945), un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.

Toponyme 
 Jost Van Dyke, familièrement nommée Jost, est une île de l'archipel des îles Vierges britanniques.